Кава се може односити на:
 Кафа
 Кафа (биљка)
 Кава (усев), биљка
 Кава (река), река у Русији
 505 Cava, астероид